Winkels bezeichnet:

 Winkels (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Winkels (Bad Kissingen), Ortsteil der Stadt Bad Kissingen, Landkreis Kissingen, Bayern
 Winkels (Mengerskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mengerskirchen, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Winkels ist der Familienname folgender Personen:
 Grete Winkels (1918–2017), deutsche Leichtathletin und Chemikerin
 Hubert Winkels (* 1955), deutscher Journalist und Literaturkritiker
 Leander Winkels (* 1996), deutscher Autor
 Richard Winkels (1920–2009), deutscher Politiker (SPD)
 Sebastian Winkels (* 1968), deutscher Regisseur

Winkels ist der Name folgender Unternehmen:
 Winkels Getränke Logistik

Siehe auch:
 Winkel (Begriffsklärung)